Rajon Novi Iskr (bulgariska: Район Нови Искър) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Stolitjna Obsjtina och regionen Sofija-grad, i den västra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Orter i distriktet är Balsja, Vojnegovtsi, Dobroslavtsi, Zjiten, Kubratovo, Ktina, Lokorsko, Mirovjane, Negovan, Novi Iskar, Podgumer, Svetovratjene och Tjepintsi.

Trakten runt rajon Novi Iskr består till största delen av jordbruksmark. Runt rajon Novi Iskr är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Sofija-grad